Woelfling peut désigner :
 Wœlfling-lès-Sarreguemines, commune située dans le département de la Moselle et l'arrondissement de Sarreguemines.
 Vœlfling-lès-Bouzonville, commune située dans le département de la Moselle et l'arrondissement de Forbach.